Voici la liste des planètes mineures numérotées de 368001 à 369000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 368001 à 369000

368001-368100

368101-368200

368201-368300

368301-368400

368401-368500

368501-368600

368601-368700

368701-368800

368801-368900

368901-369000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000